Роберту Бурле Маркc (; 1909, Сан-Паулу — 1994, Сан-Паулу) — бразильский ландшафтный дизайнер, художник, экологист и натуралист.

Биография 
Роберту Бурле Маркс был одним из ведущих мировых специалистов в области ландшафтного дизайна. Его первый проект ландшафта был выполнен для частного дома, построенного архитекторами Лусиу Костой и Грегори Варшавчиком в 1932 году. В 1949 году он приобрёл поместье Барра де Гуиратиба () в предместье Рио-де-Жанейро, Бразилия, площадью в 350 тысяч квадратных метров, для своей коллекции растений из 3.500 наименований. В 1985 году он подарил её Бразильскому правительству и в том же году основал свою ландшафтную компанию. Он провёл много времени в бразильских лесах, изучая их флору. По крайней мере, 50 растений названо его именем. Больше всего Бурле-Маркс известен своими работами в городе Бразилиа, столице Бразилии.

В числе его учеников — Лижия Кларк.

Литература 
 William Howard Adams (1991). Roberto Burle Marx: The Unnatural Art of the Garden. Museum of Modern Art, New York. ISBN 0-8109-6096-6.
 Anita Berrizbeitia (2005). Roberto Burle Marx in Caracas: Parque del Este, 1956—1961. Penn Studies in Landscape Architecture, University of Pennsylvania Press.
 S. Eliovson, R. Burle Marx (1991). The Gardens of Roberto Burle Marx. Timber Press. ISBN 0-88192-160-2.
 M. Schwartz, M. I. Montero, R. Burle Marx (2001). Roberto Burle Marx. University of California Press. ISBN 0-520-23290-9.
 Roberto Burle Marx (1982). A Garden is Like a Poem. World Microfilms. ISBN 1-85035-075-2.
 Giulio G. Rizzo: Roberto Burle Marx. Il giardino del Novecento. Cantini editore. Florence, 1992.
 Giulio G. Rizzo: Il giardino privato di Roberto Burle Marx: Il Sìtio.Sessant’anni dalla fondazione. Cent’anni dalla nascita di Roberto Burle Marx.Gangemi Editore, Roma 2009.ISBN 978-88-492-1987-6 ISBN 88-492-1987-3.
 Vaccarino, R. 2000. Roberto Burle Marx: Landscapes Reflected. Princeton Architectural Press with the Harvard University Graduate School of Design.

Примечания

Ссылки 
 
 Статья на сайте Российская архитектура
 Статья на сайте Цветочный маскарад
 Статья на сайте florio fashion
 
 Некролог в газете The New York Times

Архитекторы Бразилии
Художники Бразилии
Ботаники Бразилии
Члены Баварской академии изящных искусств